Szabó Sándor
 Szabó Sándor (1852–1917) író, Máramaros vármegye alispánja
 Szabó Sándor (1880–1944) katonatiszt, a miskolci 10. honvéd gyalogezred utolsó parancsnoka
 Szabó Sándor (1915–1997) színész
 Szabó Sándor (1917) újságíró
 Szabó Sándor (1927–1982) zongoraművész, dalszövegíró
 Szabó Sándor (1929) öttusázó, edző
 Szabó Sándor (1930–) filozófus, politológus
 Szabó Sándor (1934) költő
 Szabó Sándor (1934) reklámgrafikus
 Szabó Sándor (1937) erdélyi újságíró, költő, műfordító
 Szabó Sándor (1937) vízilabdázó
 Szabó Sándor (1941–1992) tőrvívó, edző
 Szabó Sándor (1944) orvos, endokrinológus, az MTA tagja
 Szabó Sándor (1948–2018) labdarúgó (Haladás, Vasas)
 Szabó Sándor (1951–2021) úszó, edző
 Szabó Sándor (1953) újságíró, fotóriporter
 Szabó Sándor (1956) gitárművész, zeneszerző
 Szabó Sándor (1957) jogász, ügyvéd, politikus, kormánymegbízott, a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetője
 Szabó Sándor (1958) tekéző
 Szabó Sándor (1960) evezős
 Szabó Sándor (1970) költő
 Szabó Sándor (1975) társadalombiztosítási szervező, reklámügynök, politikus, országgyűlési képviselő
 Szabó Sándor (1979) magánnyomozó
 Szabó Sándor (1979) író
 Szabó Sándor (1982) labdarúgó
 Szabó Sándor (?) magyarnóta-énekes

hasonló nevűek
 G. Szabó Sándor (1946–2009) színész
 H. Szabó Sándor (1953–2017) fotóriporter, légifotós
 N. Szabó Sándor (1944–2011) színész
 Tomori Szabó Sándor (1802–1853) református lelkész, főiskolai tanár

egyéb
 Szandai Sándor (1903–1978) szobrász eredeti neve

Jegyzetek